Мутаев — фамилия; имеет женскую форму Мутаева.
 Мутаев, Джамбулат Гайдарбекович (род. 1966) —  советский боксёр;
 Мутаев, Хизри Рамазанович (род. 1977) — российский спортсмен, специализируется по ушу;